Тафари Лалибела Мур (; 5 июля 1997, Брент, Лондон, Великобритания) — английский футболист, защитник клуба «Плимут Аргайл».

Карьера

Клубная 
Тафари Мур — воспитанник футбольного клуба «Арсенал», в систему которого он попал в возрасте 12 лет. В 16 лет начал играть за резервную команду лондонского клуба. В составе юношеской команды «канониров» принимал участие в Юношеской лиге УЕФА 2013/14 и Юношеской лиге УЕФА 2014/15, проведя 8 матчей.

В сборной 
В 2012—2013 годах Тафари выступал за юношескую сборную Англии до 16 лет, за которую сыграл в 6 матчах. В мае 2014 года он был включён в состав сборной Англии на юношеский чемпионат Европы 2014 в Мальте. На турнире полузащитник провёл четыре из пяти матчей своей команды, пропустив только финальную встречу с Нидерландами, в которой англичане завоевали чемпионский титул в серии пенальти. Мур был включён в символическую сборную чемпионата.

Достижения 
 Англия (до 17)
 Чемпион Европы (1): 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Арсенала»
 Профиль на официальном сайте Футбольной ассоциации
 
 

Футболисты Англии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Уиком Уондерерс»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»